

Astronomia 
8082 Haynes  – asteroide della fascia principale

Chimica
 Altro nome dell'Inconel

Geografia
 Regno Unito
Haynes  – parrocchia civile del Bedfordshire
 Stati Uniti d'America
Haynes (Arkansas)  – città della Contea di Lee, Arkansas
Haynes (Dakota del Nord)  – città della Contea di Adams, Dakota del Nord
Haynes  – township della Contea di Alcona, Michigan

Persone
Johnny Haynes  – calciatore britannico
Marques Haynes  – cestista statunitense
Roy Haynes  – batterista statunitense
Todd Haynes  – regista e sceneggiatore statunitense